Baia di Liverpool – baia del Regno Unito
 Baia di Liverpool – baia della Nuova Scozia (Canada), situata di fronte alla città di Liverpool